Angelica angustifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann. Angelica angustifolia ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
angustifolia